South Lebanon (Ohio)
South Lebanon (Oregon)

Ou ainda:
Lebanon South

Desambiguações de topônimos